El término Bartimeo puede referirse a:

La Trilogía de Bartimeo, escrita por Jonathan Stroud.
Bartimeo, protagonista de la anterior trilogía.
Bartimeo, protagonista del Nuevo Testamento Mc 10, 46-52.